O Randers FC é um clube de futebol da Dinamarca, da cidade de Randers.

História 

Em 2003, surgiu o Randers FC', foi uma junção de diversos clubes, dentre eles o Randers Freja, de 1898

Títulos 

 2  Copa da Dinamarca
 Vencedor: 2005/06 e 2020/21

Ligações externas 
  Página oficial

 
Clubes de futebol fundados em 2003